8-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу прошёл в 1998-1999 годах с участием 14 клубов. Чемпионом во второй раз подряд и в третий в сумме стал «Кяпаз» из Гянджи.

Первый этап

Финальный этап

Турнир за 1-6-е места

Турнир за 7-10-е места

Турнир за 11-13-е места

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт АФФА — Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана
 Официальный сайт ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Чемпионат Азербайджана на сайте www.rsssf.com
 На сайте WildStat

Азербайджан
Азербайджан
Чемпионат Азербайджана по футболу
Спорт в Азербайджане в 1998 году
1999 год в Азербайджане
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999